Блайхах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 5629 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 50,18 км². Официальный код  —  09 7 80 115.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии